Деби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деби, Бенуа (род. 1968) — бельгийский кинооператор.
 Деби, Идрис (1952—2021) — чадский государственный, политический и военный деятель.
 Деби, Махамат (род. 1984) — чадский государственный, политический и военный деятель.